Парламентские выборы были проведены в Грузинской ССР 28 октября 1990 года, второй тур 11 ноября. Они были первые свободные парламентские выборы с 1919 года, и движение Круглый стол-Свободная Грузия стало самой крупной партией в парламенте, с 155 из 250 мест. Явка избирателей была 69.9%.

Депутат от движения Круглый стол-Свободная Грузия Звиад Гамсахурдия был избран на съезде председателем Президиума Верховного Совета 14 ноября фактическим лидером Грузии.

Избранный парламент был ответственен за некоторые из самых важных решений в современной грузинской истории, таких, как декларация независимости от СССР, принятие первой Конституции Республики Грузия, а также об отмене югоосетинской автономии и последующую войну в Южной Осетии.

Это был первые свободные выборы в Совет Грузинской ССР. Парламент прекратил свое существование после переворота 6 января 1992 года, и некоторые его члены приняли участие в последующей гражданской войны.  Парламент Грузии была вновь создан в марте 1992 года как "государственный совет", а новые выборы состоялись 11 октября того же года.

Результаты

Примечания

Ссылки 

1990 год в Грузии
Парламентские выборы в Грузии
Грузия
Октябрь 1990 года
Ноябрь 1990 года
События 28 октября
События 11 ноября
Выборы 1990 года